Берестовский сельский совет — входит в состав Близнюковского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Берестовое.

История 
 1929 — дата образования.
 После 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной реформы по новому делению Харьковской области данный сельский совет, как и весь Близнюковский район Харьковской области, был упразднён; входящие в совет населённые пункты и его территории присоединены к … территориальной общине Лозовского(?) района.
 Сельсовет просуществовал 91 год.

Населённые пункты совета 

 село Берестовое 
 село Новосёловка 
 село Остерское 
 село Преображеновка 
 село Тимофеевка

Примечания